Пьер де Желиотт (; 13 апреля 1713 года — 12 октября 1797 года) — французский  и .

Учился пению в Тулузе. Дебютировал в Париже в 1733 г. Для Желиотта предназначались теноровые арии и оперные партии Жана Филиппа Рамо. Всего он исполнил около 150 ролей.

В качестве музыкального педагога Желиотт воспитал, в частности, знаменитую Софи Арну.

Примечания 

Академические музыканты Франции
Оперные певцы и певицы Франции
Теноры